Orlik Tobacco Company A/S — датская табачная компания, занимающаяся производством трубочного и сигаретного табака, а также сигаретной бумаги. В настоящее время принадлежит датской компании Scandinavian Tobacco Group.

История 
Orlik Tobacco Company A/S была основана в 1990 году тремя датскими табачными компаниями: Assens Tobaksfabrik (осн. 1864), C. B. Møller (осн. 1844) и Scandinavian Tobacco Company (осн. 1961). Все три компании работали в течение нескольких поколений и постоянно приспосабливались к изменениям рынка. В 1993 году Orlik Tobacco купила Peter Stokkebye International, что позволило ей выйти на американский рынок. В 2000 году была приобретена компания Alfred & Christian Petersen, крупный экспортер трубочного табака. Широко известного и с большим диапазоном табака, включая серии My Own Blend и Danske Club.

Деятельность 
Orlik Tobacco Company является производителем многих известных марок табака, показывая свою силу и в традициях, и в отношениях в табачной промышленности.

Сигаретные табаки 
Серии:
 Bali Golden
 Crossroad
 Danske Club
 Escort

Трубочные табаки 
Серии:
 Ålsbo
 Caledonian
 Charatan
 Danish Mixture
 Danske Club
 Holland House
 My Own Blend
 Orlik
 Peter Stokkebye
 Sail
 Schippers
 Skandinavik
 Stanwell
 Troost
 W.O. Larsen

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании Дании
Табачные компании
Scandinavian Tobacco Group